Holenstein steht für:
 Holenstein (Bühlerzell), Weiler der Gemeinde Bühlerzell im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Burgstall Holenstein, abgegangene Höhenburg in Bühlerzell
 Holenstein (Zihlschacht), ein Nagelfluh-Sandsteinmassiv im Thurgau

Holenstein ist der Familienname folgender Personen:
 André Holenstein (* 1959), Schweizer Historiker
 Anne-Marie Holenstein (* 1937), Schweizer Germanistin
 Claudio Holenstein (* 1990), Schweizer Fußballspieler
 Elmar Holenstein (* 1937), Schweizer Philosoph
 Luca Holenstein (* 1997), Schweizer Unihockeyspieler
 Peter Holenstein (1946–2019), Schweizer Journalist und Buchautor
 Stefan Holenstein (* 1961), Schweizer Anwalt und Milizoffizier
 Thomas Holenstein (1896–1962), Schweizer Politiker (CVP)
 Werner Holenstein (1932–1985), Schweizer Maler

Siehe auch:
 Hohlenstein (Begriffsklärung)
 Hollenstein